Heligoland – australijska grupa muzyczna
 Heligoland – album Massive Attack

Angielska nazwa wyspy oraz gminy w Niemczech:
 Helgoland